Oţāqvar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sīāhkalrūd, ort, Gilan, 
 Oţāqvar (ort i Iran), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar